¡Caramba! es una editorial española independiente, especializada en cómics de humor y dirigida por Manuel Bartual y Alba Diethelm.

Trayectoria 
El primer número de su fanzine homónimo apareció a principios de junio de 2011, agotando enseguida sus dos tiradas. 

A raíz de este éxito, sus promotores decidieron fundar un sello propio, que promocione y venda sus productos a través de internet:

Referencias

Enlaces externos 
Página web oficial de la editorial

Editoriales de historieta de España